Рахимов [Рахими] Фарход Кодирович () — президент Академии наук Республики Таджикистан (2013), действительный член Академии наук Республики Таджикистан (2014), доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат международной премии ЭКО в области «Науки и технологии» (2012).

Биография 
Рахимов Фарход Кодирович родился 19 сентября 1968 года в городе Пенджикент, Согдийская область на севере Таджикистана.
 в 1985 году — поступил в Таджикский госуниверситет (ныне Таджикский национальный университет, ТНУ).
 1987—1989 гг. — проходил службу в Советской армии в Горьковской области (в те годы студенты почти всех вузов были лишены отсрочки).
 в 1992 году — с отличием окончил ТНУ по специальности преподаватель физики.
 1992—2000 гг. — ст. лаборант, аспирант, старший преподаватель кафедры «Общая физика» в ТНУ.
 2000—2005 гг. — докторант докторантуры ТНУ и Института ядерных исследований РАН, старший преподаватель кафедры «Теоретическая физика», начальник управления координации и прогнозирования ТНУ.
 2005—2006 гг. зам. министра образования Республики Таджикистан,
 декабрь 2006 — 2013 года первый заместитель министра образования Республики Таджикистан.
 Указом Президента Республики Таджикистан, от 6 декабря 2013 года, назначен на должность Президента Академии наук Республики Таджикистан. Он заменил на этом посту бывшего Президента АН РТ Илолова М. (2005—2013).

 28 февраля 2014 года был избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Таджикистан, по специальности «Теоретическая физика».

 15 ноября 2014 года избран действительным членом Академии наук Республики Таджикистан (2014), по специальности «Теоретическая физика».

Иностранный член РАН по ОНИТ (2022) и НАН Беларуси (2021).

Награды и звания 
 Орден «Шараф» II степени (2011 год).
 Орден Дружбы (30 декабря 2022 года, Россия) — за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.
 Лауреат международной премии ЭКО в области «Науки и технологии» (2012 год).

Научная деятельность 
Рахимов Ф. К. является автором 4 монографий, 8 учебников, 4 методических пособий и более 95 научных статей, которые были изданы в Республике Таджикистан, Российский Федерации, Голландии, Иране, Казахстане, Германии и других странах.

Примечания

Ссылки 
 Президент АН РТ Рахимов Фарход Кодирович

Физики Таджикистана
Учёные Таджикистана
Учёные Академии наук Республики Таджикистан
Президенты АН Таджикистана
Учёные Таджикского национального университета
Иностранные члены Национальной академии наук Беларуси
Академики АН Таджикистана
Президенты Академии наук Таджикистана